WIMP o partícula massiva d'interacció feble, partícula subatòmica teòrica
 WIMP (informàtica), estil d'interacció persona-ordinador